Une bouteille à la mer peut faire référence à :
 Bouteille à la mer, un moyen de communication ;

Littérature
 Une bouteille à la mer, un roman écrit en 1998 par Nicholas Sparks ;

Cinéma
 Une bouteille à la mer, un film réalisé en 1999 par Luis Mandoki ;
 Une bouteille à la mer, un film réalisé en 2011 par Thierry Binisti.

Voir aussi 
 La bouteille à la mer  était une publication en série de Marc Beigbeder.
 Message in a Bottle (Une bouteille à la mer) est une chanson du groupe de rock The Police

Notes et références